Goupillières, commune française du Calvados
 Goupillières, commune française de l'Eure
 Goupillières, commune française de la Seine-Maritime
 Goupillières, commune française des Yvelines

Voir aussi 
Patronyme
 Georges-Louis Goupillières (1861-1919), architecte et entrepreneur français.
 Roger Goupillières (1896-1988), réalisateur et scénariste français.
Toponyme
 La vallée des Goupillières, comportant des maisons troglodytiques près d'Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire)